Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jim Courier (quarti di finale)
 Stefan Edberg (finale)
 Boris Becker (secondo turno)
 Ivan Lendl (secondo turno)

 Guy Forget (quarti di finale)
 Petr Korda (semifinali)
 Goran Ivanišević (campione)
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1992
ATP Tour 1992